Klubi Sportiv Kastrioti Krujë, ou simplesmente KS Kastrioti Krujë, é um clube de futebol da Albânia, com sede na cidade de Krujë.

Disputa seus jogos no Stadiumi Kastrioti, com capacidade para 8.000 espectadores. As cores de seu uniforme são vermelho e preto.

Elenco

Clubes de futebol da Albânia
Clubes de futebol fundados em 1926